I'm the One () може означати:
  — альбом 1972 року Аннетт Пікок.
 «» — пісня гурту Descendents з їхнього альбому 1996 року Everything Sucks.
 «I'm the One» — пісня 2017 року DJ Khaled з альбому Grateful
  — альбом 1982 року Роберти Флек.
 «» — пісня 2005 року гурту Static-X
 «I'm the One» — пісня 2008 року гурту The Cheetah Girls, саундтрек до фільму .
 «I'm the One» — пісня 1978 року гурту Van Halen з альбому Van Halen.
 «I'm the One» — пісня 2005 року гурту Seether з альбому .
 «I'm the One» — пісня 2012 року Мортена Гаркета з альбому .